Quichua (volk) of Quechua, een volk dat voornamelijk in Ecuador, Peru en Bolivia woont
Quechua (taal), een volkstaal die wordt gesproken in Ecuador, Peru, Bolivia en het noorden van Chili en Argentinië
Quechua (merk), merk voor tenten, sport- en outdoorartikelen